Ві́здом ()

 Андре Віздом (1993) — англійський футболіст
 Норман Віздом (1915—2010) — англійський актор
 Том Вісдом (, нар. 18 лютого 1973; Свіндон, графство Вілтшир, Англія) — англійський театральний, кіно і телеактор.

Інші значення 
 Віздом — найстаріший у світі альбатрос

Англійські прізвища